

Cinema 
 Il mio amico gigante (The BFG – The Big Friendly Giant) – film d'animazione del 1989 diretto da Brian Cosgrove e Mark Hall
 Il GGG - Il grande gigante gentile (The BFG) – film del 2016 diretto da Steven Spielberg

Aziende 
 BFG – casa motociclistica francese

Codici 
 BFG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bullfrog Marina (Utah) (Stati Uniti)
 bfg – codice ISO 639-3 della lingua busang kayan

Informatica 
 BFG Technologies – produttrice di componenti informatici

Videogiochi
 BFG – arma immaginaria presente in alcuni videogiochi, quali Doom (BFG 9000) e Quake 2/Quake 3 (BFG 10K)